CAD е съкращение на следните термини на английски:

 Computer-aided design
 Computer-assisted dispatch
 Computer-assisted drafting
 Computer-Aided Diagnosis (в медицината)
 Computer-Aided Detection (в медицината)
 код по ISO 4217, обозначаващ валутата канадски долар